Szukamy stajenki – wydany w 1995 roku album koncertowy Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Łapińskiego
 Szukamy stajenki – wydany w 2008 roku album zawierający kolędy i pastorałki Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Łapińskiego w wykonaniu różnych wykonawców